Dix-Sept-Janvier ou XVII-Janvier ou 17-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 janvier, dix-septième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Tunisie,
 Le  : Affrontements meurtriers à Menzel Bourguiba, à la suite de l'appel de Habib Bourguiba du 15 janvier précédent, à Bizerte.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 17 de Enero » ou « Diesisiete de Enero »
 Au Mexique, le  : Bataille du pont de Calderón dans l'État de Jalisco, 
 « (Calle) 17 de Enero », à Lagos de Moreno, dans l'État de Jalisco.
 « (Calle) 17 de Enero », à Puebla, dans l'État de Puebla.
 « (Calle) 17 de Enero de 1811 », à Tala, dans l'État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
17